Wusterhausen kan syfta på:

Königs Wusterhausen – en stad i Landkreis Dahme-Spreewald i förbundslandet Brandenburg i Tyskland
Wusterhausen/Dosse en ort och kommun (Gemeinde) i Landkreis Ostprignitz-Ruppin i förbundslandet Brandenburg i Tyskland